Djamboutou peut désigner :
 Djamboutou, un village de la Région du Nord au Cameroun ;
 Djamboutou, un village du Cameroun dans la commune de Ngong ;
 Djamboutou Gounna, un village du Cameroun dans la commune de Lagdo ;
 Djamboutou Ngoutchoumi, un village du Cameroun dans la commune de Gashiga ;
 Djamboutou Yarmi, un village du Cameroun dans la commune de Gashiga.

Homonymie de localités